Izohan sp. z o.o. – polski producent materiałów chemii budowlanej.

Od 2006 roku firma działa w strukturach Grupy Atlas. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1989 roku i od tamtej pory funkcjonuje na polskim rynku produkcji materiałów chemii budowlanej. Izohan posiada zaplecze produkcyjne w postaci czterech fabryk: zakład w Jaśle należący do przejętego od Grupy Lotos Nexlera, zakład Izolmatu w Gdańsku, zakład Izolexu w Skarszewach oraz czwarty obiekt w pomorskim Pomieczynie.

Historia firmy 
W 1989 Izohan wszedł na rynek ze specjalistycznym materiałem do zastosowania w budownictwie drogowym.

Wraz z rozwojem działalności Izohan prowadził ekspansję na nowe rynki, dokonując przejmowania innych przedsiębiorstw działających na rynku produkcji materiałów chemii budowlanej. Efektem tego typu działań było włączenie firmy w struktury Grupy Atlas. W 2013 roku dokonano przejęcia nowo wybudowanej fabryki materiałów hydroizolacyjnych znajdującej się wówczas w posiadaniu Grupy Lotos. Wykup znajdującego się w Jaśle zakładu produkcyjnego Jednostki Biznesowej Materiały Hydroizolacyjne NEXLER był częścią planu wystosowania najszerszej oferty asortymentowej wśród polskich producentów chemii budowlanej.

Kolejnym krokiem ku realizacji tego założenia było połączenie w 2014 roku z PPMB IZOLMAT Sp. z o.o., działającym od 1946 roku gdańskim producentem materiałów hydroizolacyjnych. Następnie, w 2017 roku sfinalizowano połączenie z Izolex sp. z o.o. Integracja marek pozwoliła na rozbudowanie unikalnych kompetencji dotyczących rozwoju produktów i rynku. W 2000 roku przedsiębiorstwo otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Struktura Izohanu 
W 2006 roku Izohan został włączony w struktury Grupy Atlas, która przejęła większościowy pakiet udziałów w gdyńskiej spółce.

 Zakład Produkcyjny w Jaśle;
 Zakład Produkcyjny w Gdańsku;
 Zakład Produkcyjny w Pomieczynie;
 Zakład Produkcyjny w Skarszewach;
 Siedziba główna w Gdyni

Izohan dysponuje także czterema laboratoriami badawczo-rozwojowymi mieszczącymi się przy zakładach produkcyjnych.

Otrzymane wyróżnienia 

 Złote Godło Quality International
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 1999
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2001
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2002
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2003
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2004
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2005
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2006
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2007
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2008
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2009
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2010
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2011
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2012
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2013
 Gazela Biznesu Pulsu Biznesu 2013
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2014
 Gazela Biznesu Pulsu Biznesu 2014
 Budowlana Firma Roku 2014
 Budowlana Firma Roku 2015
 Budowlana Firma Roku 2016
 Budowlana Firma Roku 2017
 Złoty Płatnik 2014
 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2015
 Kreator Budownictwa 2015
 Pomorski Pracodawca Roku 2017
 Diament Forbes'a 2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa

Przedsiębiorstwa w Gdyni
Przedsiębiorstwa budowlane w Polsce
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1989
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością